Odontologia
Material de moldagem

Na ótica da odontologia, são materiais de moldagem onde o solvente é a água e o soluto é o pó, formando um gel quando unidos.

Pode-se ainda ser: Hidrocoloide reversível (agar), solução gel por efeito de temperatura; Hidrocoloide irreversível (alginato), solução gel por reação química.